Caproni Ca.2 — бомбардировщик Первой мировой войны. Второй по счёту самолёт Джованни Капрони. Разработан на основе Caproni Ca.1.

История 
После крушения Caproni Ca.1 Капрони и его сотрудники, жившие в то время на ферме Мальпенса, приняли решение создать второй самолёт под названием Ca.2. Параллельно они восстанавливали первый биплан. 23 июля 1910 смерч повредил ангар с самолётами, но во второй половине августа самолёт всё же был завершён.

12 августа летательный аппарат испытали. Пилотом был назначен работник Капрони — Уго Табаччи, который до этого испытывал Ca.1. Во второй раз он не сумел посадить самолёт, на чём его лётная карьера закончилась.

Тактико-технические характеристики 
Технические характеристики
 Материал: дерево, холст
 Длина: 9,86 м
 Размах крыла: 10,50 м
 Площадь крыла: 38 м²
 Силовая установка: 50 л.с. x 1

Литература 
 Giovanni Celoria, Tre anni di aviazione nella brughiera di Somma Lombardo (5 aprile 1910 — 5 aprile 1913), Milano, Stab. Tip. Unione Cooperativa, 1913, ISBN non esistente. (Ristampato in edizione anastatica a cura di Romano Turrini, Trento, Il Sommolago — Museo dell’Aeronautica G. Caproni — Comune di Arco, 2004).

Самолёты Первой мировой войны